Deze lijst van spelers van het Engels voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor Engeland. Vetgedrukte spelers zijn in 2015 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met interland tegen  op 14 juni 2015

Engels voetbalelftal
Engeland
Spelers